Capri heißen folgende geographische Objekte:

 Capri, italienische Insel im Golf von Neapel
 Capri (Kampanien), italienische Gemeinde auf der Insel Capri, Provinz Neapel
 Capri Leone, italienische Gemeinde in der Provinz Messina, Sizilien

Personen:
 Alexander di Capri (* 1974), deutscher Tenorsänger und Schauspieler
 Olga Capri (1883–1961), italienische Schauspielerin
 Peppino di Capri (eigentlich Giuseppe Faiella; * 1939), italienischer Sänger
 Sasha Di Capri (* 1979), deutscher Musicaldarsteller, Schauspieler und Model

Capri steht ferner für:
 Ford Capri, Sportcoupé von Ford
 Lincoln Capri, Pkw-Modell der Marke Lincoln
 Mercury Capri, Modellreihe der Automarke Mercury
 Caprihose, eine Damenhose
 Capri-Roller, italienisches Motorroller-Modell
 Capri-Sun, ein Fruchtsaftgetränk

CAPRI steht als Abkürzung für:
 Compañía Argentina para Proyectos y Realizaciones Industriales – Fuldner y Cía, argentinisches Unternehmen von NS-Kriegsverbrechern

Siehe auch:

 Caprese
 Capris

Abkürzung